Światowid – posąg z rzeki Zbrucz
 Światowid – jedna z nazw tajemniczego słupa w Puszczy Zielonce
 Światowid – tygodnik wydawany w Krakowie w latach 1924–1939
 Światowid – polski lampowy odbiornik radiowy z lat 60. XX w. produkcji ZRK
 Światowid – pierwszy polski satelita komercyjny
 Kino Światowid
 Centrum Spotkań Europejskich Światowid
 Światowid – magazyn publicystyczny emitowany w latach 60. XX wieku w telewizji polskiej
 Światowid Biblioteczka Popularnonaukowa – seria wydawnicza publikowana przez wydawnictwo Książka i Wiedza
 Światowid na Kaponierze

Zobacz też 
 Światowit